Dowagiac bezeichnet:

 Dowagiac (Michigan), Stadt im Cass County in Michigan, USA
 Dowagiac Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller